Giulio Catoni – scienziato italiano
 Luigi Catoni – attore e comico italiano
 Valter Catoni – dirigente d'azienda, imprenditore, scrittore fotografo e pittore italiano